Комсомольский — посёлок в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Деревня находится на юге области, недалеко от реки Вагай.

История 
Посёлок зародился в 1952 году, первые поселенцы были ссыльные украинцами из Львовской и Ровенской областей.

Население

Известные уроженцы 
Устинович, Михаил Иванович — известный московский налётчик начала 1990-х годов.

Инфраструктура 
Недалеко от посёлка находилась женская колония.

Транспорт 
Автобусное сообщение.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района